Pictures at an Exhibition (en español: Cuadros de una exposición, suite compuesta por Modest Músorgski), se puede referir a:

 Pictures at an Exhibition, álbum de la banda Emerson, Lake & Palmer.
 Pictures at an Exhibition, álbum de la banda Mekong Delta.